Provocator — олиготипический род брюхоногих моллюсков из семейства Volutidae. Впервые выделен малакологом Р. Б. Уотсоном в 1882 году.

Классификация 
В состав рода включают следующие виды:
 
 
 
 
  [syn. ]

Распространение, общая характеристика 
Экземпляры различных представителей найдены у берегов Южной Америки, Новой Зеландии и в южной части Индийского океана.

Моллюски с раковинами небольшого или среднего размера, светлых оттенков без рисунка, часто покрытых толстым слоем эмали.

Примечания 

Волюты
Моллюски Индийского океана
Моллюски Тихого океана
Роды моллюсков